

Села:
 Сілець — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Сілець — Львівська область, Червоноградський район, Добротвірська селищна громада
 Сілець — Львівська область, Червоноградський район, Червоноградська міська громада

 Сілець — Львівська область, Дрогобицький район. На сайті Верховної Ради України село має назву Селець

Села:
 Сілець — Гомельська область, Брагінський район
 Сілець — Мінська область, Борисовський район, Мойсеївщинська сільська рада
 Сілець — Мінська область, Борисовський район, Зембинська сільська рада
 Сілець — Мінська область, Логойський район

Сілець — частина міста Перемишль, колишнє село
 Сілець — село в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сілець — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Сілець — помилкова назва села Сільча, Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт

Див. також 
 Селець

Примітки